{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#D7ECFF"
!colspan="12"|ATP Qatar Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Rohan Bopanna Matthew Ebden 
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | C Lestienne  B van de Zandschulp
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–7(5–7), 6–4, [10–6]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}ATP Qatar Open 2023 – Dublu''' a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Doha jucat pe terenuri cu suprafață dură. Wesley Koolhof și Neal Skupski au fost campionii en-titre, dar au ales să nu participe în acest an.

Rohan Bopanna și Matthew Ebden au câștigat titlul, învingând în finală perechea Constant Lestienne și Botic van de Zandschulp cu 6–7(5–7), 6–4, [10–6].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main draw

2023
ATP Tour 2023